Сірано де Бержерак (фільм, 1946) — французький фільм, реж. Фернан Ріверз, в ролі Сірано — Клод Дофен
 Сірано де Бержерак (фільм, 1950), реж. Майкл Гордон, в ролі Сірано — Хосе Феррер
 Сірано де Бержерак (фільм, 1989) — фільм СРСР (Ленфільм), реж. Наум Бірман, в ролі Сірано — Григорій Гладій
 Сірано де Бержерак (фільм, 1990) — французький фільм, реж. Жан-Поль Раппно, в ролі Сірано — Жерар Депардьє
 Сірано де Бержерак (фільм, 2008) — телевізійний фільм (США), реж. Девід Лево, в ролі Сірано — Кевін Клайн